El término Nasi puede significar:
Nasí: Título dado entre 191 a. C. y 425 d. C. al príncipe del Sanedrín judío.
Nasi: Antiguamente era el primer mes del calendario musulmán, sustituido ahora por Muharram.
Nasi goreng: Plato de arroz típico de Indonesia y Malasia.
Vicente Nasi: Arquitecto italiano del siglo XX que desarrolló la mayor parte de su obra en Colombia.